Aleksandr Ioudine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Mourmansk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1993, il commence sa carrière avec le HK Spartak Moscou dans le championnat de Russie. Il a également porté les couleurs du SKA Saint-Pétersbourg, du Neftekhimik Nijnekamsk, du Severstal Tcherepovets et de l'Avangard Omsk. Il met un terme à sa carrière en 2006.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Spartak Moscou|| Superliga|| 39|| 0|| 1|| 1|| 16|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Spartak Moscou|| Superliga|| 26|| 0|| 0|| 0|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Spartak Moscou|| Superliga|| 16|| 0|| 0|| 0|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 19|| 0|| 6|| 6|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 40|| 3|| 4|| 7|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 40|| 1|| 7|| 8|| 99|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg|| Vyschaïa liga || 22|| 2|| 7|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 17|| 0|| 0|| 0|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 39|| 1|| 5|| 6|| 125|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 40|| 2|| 10|| 12|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 39|| 1|| 10|| 11|| 99|| 7|| 0|| 2|| 2|| 35
|-
| 2003-2004|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 52|| 1|| 16|| 17|| 114|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 16|| 0|| 1|| 1|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Vitiaz Tchekhov|| Vyschaïa liga || 23|| 2|| 6|| 8|| 71|| 16|| 0|| 4|| 4|| 39
|-
| 2005-2006|| Vitiaz Tchekhov|| Superliga|| 3|| 0|| 1|| 1|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Khimik Voskressensk|| Vyschaïa liga || 21|| 1|| 4|| 5|| 55|| -|| -|| -|| -|| -

|386||9||61||70||824||7||0||2||2||35

|66||5||17||22||148||16||0||4||4||39

|2002||Championnat du monde || 9|| 0|| 0|| 0|| 6||

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1971
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Khimik Voskressensk
Défenseur de hockey sur glace